

Patronyme 
Goossens est le nom de famille de plusieurs personnalités :
 André Goossens (1772-1807) est un ancien bourgmestre de Schaerbeek ;

 Benoît Goossens est un coloriste de bande dessinée et le fils du dessinateur Gos ;
 Daniel Goossens, dit Goossens, est un auteur de bande dessinée ;
 Dirk Goossens (1962-) est un footballeur belge ;
 Ernest Goossens (1908-1973), est un missionnaire jésuite belge au Japon, fondateur de l'Université de musique Élisabeth ;
 Eugène Goossens (1893-1962), chef d'orchestre et compositeur britannique, frère de Léon ;
 Jan Goossens (1914-2001) est un footballeur belge ;
 Jan Goossens (1930-) est un linguiste belge ;
 Jan Goossens (1958-) est un footballeur néerlandais ;
 Jan Goossens (1971-) est un dramaturge belge ;

 John Goossens 1944-2002) est un ancien président du conseil d'administration de Belgacom ;
John Goossens (1988-) est un footballeur néerlandais ;
Léon Goossens (1897-1988), hautboïste britannique, frère d'Eugène ;
 Michaël Goossens (1973-) est un footballeur belge ;
 Paul Goossens est un ancien leader estudiantin et un journaliste belge né en 1943.
 Pierre-Lambert Goossens (1827-1906) est le  de Malines, et cardinal. 
 Ray Goossens (1926-1998) réalisateur et animateur belge
 Robert Goossens orfèvre et joaillier, il fonde en 1950 la célèbre Maison Goossens.
 Roland Goossens, dit Gos, est également un auteur de bande dessinée ;
 Simon Goossens, un sculpteur belge ;
 Walter Goossens, dit Walt, est un dessinateur de bande dessinée et le fils du dessinateur Gos.

Toponyme 
 Rue Goossens à Bruxelles.

Héraldique

Notes et références